Sjevtsjenko (alternatieve spellingen Shevchenko, Szewczenko; Oekraïens: Шевченко) is een veel voorkomende Oekraïense achternaam.

Bekende personen met de naam Sjevtsjenko:
Andrij Sjevtsjenko (1976), Oekraïens voetballer
Inna Shevchenko (1990), Oekraïens activist
Tanja Szewczenko (1977), voormalig Duits kunstschaatsster
Taras Sjevtsjenko (1814-1861), Oekraïens dichter
Valentyna Sjevtsjenko (1935), Oekraïens en Sovjetpolitica
Valentyna Sjevtsjenko (1975), Oekraïens langlaufster

Geografische namen:
Aqtau, stad in Kazachstan, tot 1992 Sjevtsjenko geheten
Fort-Şevçenko, stad in Kazachstan
Lutowiska, plaats in Polen, tussen 1945 en 1951 deel van de Sovjet-Unie onder de naam Sjevtsjenko

Ander gebruik:
Sjevtsjenko-universiteit, universiteit in de Oekraïense hoofdstad Kiev